Velika nagrada Avstrije 2020 je prva dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 5. julija 2020 na dirkališču Red Bull Ring. Zmagal je Valtteri Bottas, Mercedes, drugo mesto je osvojil Charles Leclerc, Ferrari, tretji pa je bil Lando Norris, McLaren-Renault. Za slednjega je bila to prva uvrstitev na stopničke za zmagovalce v karieri.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! scope="row" |1
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:04.111
|1:03.015
|1:02.939
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |44
|data-sort-value="ham"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:04.198
|1:03.096
|1:02.951
| align="center" |5
|-
! scope="row" |3
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:04.024
|1:04.000
|1:03.477
| align="center" |2
|-
! scope="row" |4
| align="center" |4
|data-sort-value="nor"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:04.606
|1:03.819
|1:03.626
| align="center" |3
|-
! scope="row" |5
| align="center" |23
|data-sort-value="alb"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|1:04.661
|1:03.746
|1:03.868
| align="center" |4
|-
! scope="row" |6
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
||
|1:04.543
|1:03.860
|1:03.868
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:04.500
|1:04.041
|1:03.923
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |55
|data-sort-value="sai"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:04.537
|1:03.971
|1:03.971
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |18
|data-sort-value="str"| Lance Stroll
||
|1:04.309
|1:03.955
|1:04.029
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
| align="center" |3
|data-sort-value="ric"| Daniel Ricciardo
|Renault
|1:04.556
|1:04.023
|1:04.239
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |5
|data-sort-value="vet"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:04.554
|1:04.206
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="11"|
| align="center" |11
|-
! scope="row" |12
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:04.603
|1:04.305
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
| align="center" |12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |26
|data-sort-value="kvy"| Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
|1:05.031
|1:04.431
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="13"|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
| align="center" |31
|data-sort-value="oco"| Esteban Ocon
|Renault
|1:04.993
|1:04.643
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
| align="center" |14
|-
! scope="row" |15
| align="center" |8
|data-sort-value="gro"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:05.094
|1:04.691
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |20
|data-sort-value="mag"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:05.164
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |63
|data-sort-value="rus"| George Russell
| Williams-Mercedes
|1:05.167
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |99
|data-sort-value="gio"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:05.175
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
| align="center" |7
|data-sort-value="rai"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:05.224
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |19
|-
! scope="row" |20
| align="center" |6
|data-sort-value="lat"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:05.737
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|71
|1:30:55.739
| align="center" |1
|align="center" |25
|-
!2
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|71
| +2.700
|align="center" |7
|align="center" |18
|-
!3
|align="center" |4
|data-sort-value="nor"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|71
| +5.491
|align="center" |3
|align="center" |16
|-
!4
|align="center" |44
|data-sort-value="ham"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|71
| +5.689
|align="center" |5
|align="center" |12
|-
!5
|align="center" |55
|data-sort-value="sai"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|71
| +8.903
|align="center" |8
|align="center" |10
|-
!6
|align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|
|71
| +15.092
|align="center" |6
|align="center" |8
|-
!7
|align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|71
| +16.682
|align="center" |12
|align="center" |6
|-
!8
|align="center" |31
|data-sort-value="oco"| Esteban Ocon
|Renault
|71
| +17.456
|align="center" |14
|align="center" |4
|-
!9
| align="center" |99
|data-sort-value="gio"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|71
| +21.146
|align="center" |18
|align="center" |2
|-
!10
|align="center" |5
|data-sort-value="vet"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|71
| +24.545
|align="center" |11
|align="center" |1
|-
!11
|align="center" |6
|data-sort-value="lat"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|71
| +31.650
|align="center" |20
|align="center" |
|-
!12
|align="center" |26
|data-sort-value="kvy"| Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
|67
|Predrta pnevmatika
|align="center" |13
|align="center" |
|-
!13
|align="center" |23
|data-sort-value="alb"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|67
|Elektronika
|align="center" |4
|align="center" |
|-
!Ods
|align="center" |7
|data-sort-value="rai"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|53
|Odpadlo kolo
|align="center" |19
|align="center" |
|-
!Ods
| align="center" |63
|data-sort-value="rus"| George Russell
| Williams-Mercedes
|49
|Pritisk goriva
|align="center" |17
|align="center" |
|-
!Ods
|align="center" |8
|data-sort-value="gro"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|49
|Zavore
|align="center" |15
|align="center" |
|-
!Ods
|align="center" |20
|data-sort-value="mag"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|24
|Zavore
|align="center" |16
|align="center" |
|-
!Ods
|align="center" |18
|data-sort-value="str"| Lance Stroll
|
|20
|Motor
|align="center" |9
|align="center" |
|-
!Ods
|align="center" |3
|data-sort-value="ric"| Daniel Ricciardo
|Renault
|17
|Pregrevanje
|align="center" |10
|align="center" |
|-
!Ods
|align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|11
|Elektronika
|align="center" |2
|align="center" |
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2020
2020